La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), es un organismo público ejecutor del Perú. Se creó a partir de la fusión de la COPRI, CONITE y la Gerencia de Promoción Económica de PROMPERU.

Mediante Decreto Supremo Nº 095-2003-EF, se modifica la denominación de "Agencia de Promoción de la Inversión" por el de Agencia de promoción de la inversión privada - ProInversión.

La misión de ProInversión consiste en promover la inversión no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo régimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la población.

Historia 

En mayo de 1976, el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez mediante Decreto-Ley Nº 21501 creó la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), que era la encargada de proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a las inversiones, tecnologías y marcas extranjeras, en concordancia con los planes económicos nacionales y la política de integración. Esta Comisión formó parte del Ministerio de Economía.

En 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) con el objetivo de diseñar y concluir el proceso de promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, centralizando la toma de decisiones a este respecto, como organismo rector máximo. Sus miembros eran designados por la Presidencia del Consejo de Ministros.

En abril de 2004, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía fusionaron la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) y la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú en la Dirección Ejecutiva FOPRI.

La Dirección Ejecutiva FOPRI pasó a denominarse Agencia de Promoción de la Inversión (PROINVERSIÓN).

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del ProInversión

Instituciones y organismos con sede en Lima
Administración Pública de Perú
Ministerio de Economía y Finanzas del Perú
Privatizaciones